

Geografia
 Cartes – comune spagnolo nella comunità autonoma della Cantabria

Persone
 Horacio Cartes (1956) – politico e imprenditore paraguaiano, presidente del Paraguay dal 2013 al 2018
 Roberto Cartes (1972) – ex calciatore cileno, di ruolo centrocampista